Doci kan syfta på följande platser:

Doci (Kiseljak)
Doci (Široki Brijeg)